San Giuseppe dei Falegnami – diaconia
 Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami – chiesa di Roma